Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2019 (англ. 2019 Qatar Total Open) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Дохе (Катар) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. 

В 2019 году турнир будет проходить в период с 11 февраля по 17 февраля, игры квалификации - с 9 по 10 февраля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Призовые рейтинговые очки

Призовой фонд 
</center>

</center>

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 4 Февраля 2019
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Фатима Ан-Набхани
  Унс Джабир
  Элина Свитолина
  Каролина Возняцки
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Айла Томлянович
  Чжу Линь
  Каролина Мухова
  Анна Блинкова
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Алисон Риск
  Полона Херцог
  Саманта Стосур
  Лара Арруабаррена

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 4 Февраля 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Катар
Теннис
Февраль 2019 года
2019